Плесса — топоним:

Германия 
 Плесса — коммуна в земле Бранденбург.

Белоруссия 
 Плесса — озеро в Россонском районе Витебской области.
 Плесса — река в Каменецком районе Брестской области.

См. также 
 Плесо